Ападана — одна из книг Кхудакка-никаи, состоит из более чем шестисот стихотворных жизнеописаний Будды, паччекабудд, монахов и монахинь. Стилистически Ападана близка к Джатакам, многие из жизнеописаний монахов и монахинь являются расширенными версиями стихов Тхерагатхи и Тхеригатхи, рассказанными старшими членами ранней сангхи.

Состав 
 Buddhavaggo
 Sīhāsaniyavaggo
 Subhūtivaggo
 Kuṇḍadhānavaggo
 Upālivaggo
 Bījanivaggo
 Sakacintaniyavaggo
 Nāgasamālavaggo
 Timiravaggo
 Sudhāvaggo
 Bhikkhadāyivaggo
 Mahāparivāravaggo
 Sereyyavaggo
 Sobhitavaggo
 Chattavaggo
 Bandhujīvakavaggo
 Supāricariyavaggo
 Kumudavaggo
 Kuṭajapupphiyavaggo
 Tamālapupphiyavaggo
 Kaṇikārapupphiyavaggo
 Hatthivaggo
 Ālambaṇadāyakavaggo
 Udakāsanavaggo
 Tuvaradāyakavaggo
 Thomakavaggo
 Padumukkhipavaggo
 Suvaṇṇabibbohanavaggo
 Paṇṇadāyakavaggo
 Citakapūjakavaggo
 Padumakesara
 Padumakesaravaggo
 Ārakkhadāyakavaggo
 Umāpupphiyavaggo
 Gandhodakavaggo
 Ekapadumiyavaggo
 Saddasaññakavaggo
 Mandāravapupphiyavaggo
 Bodhivandanavaggo
 Avaṭaphalavaggo
 Pilindavacchavaggo
 Metteyyavaggo
 Bhaddālivaggo
 Sakiṃsammajjakavaggo
 Ekavihārivaggo
 Vibhītakavaggo
 Jagatidāyakavaggo
 Sālakusumiyavaggo
 Naḷamālivaggo
 Paṃsukūlavaggo
 Kiṅkaṇipupphavaggo
 Kaṇikāravaggo
 Phaladāyakavaggo
 Tiṇadāyakavaggo
 Kaccāyanavaggo
 Bhaddiyavaggo
 Yasavaggo
 Тхериападана
 Sumedhāvaggo
 Ekūposathikavaggo
 Kuṇḍalakesīvaggo
 Khattiyāvaggo

Ссылки 
 Ападанапали

Палийский канон